Леоні () — італійське прізвище.

Носії 
 Анільза Леоні (, справжнє ім'я . 1933—2009) — бразильська актриса, співачка, балерина та художниця.
 Бруно Леоні (; 1913—1967) — італійський політичний філософ і юрист.
 Джакомо Леоні (; 1686—1746) — англійський архітектор, відомий в Британії як Джеймс Леоні.
 Джанні Леоні (; 1915—1951) — італійський мотогонщик, дворазовий віце-чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP у класі 125сс (1950 та 1951).
 Джонні Леоні (; 1984) — швейцарський футболіст, воротар.
 Леоне Леоні (; 1509—1590) — італійський скульптор доби маньєризму.
 еоне Леоні (; бл. 1560—1627) — ітілійський композитор.
 Лодовіко Леоні (; 1531—1606) — римський художник і медальєр доби маньєризму і раннього бароко, батько художника і гравера Оттавіано Леоні.
 Оттавіано Леоні (; 1578—1630) — римський художник і гравер доби бароко.
 Помпео Леоні (; 1531—1608) — італійський медальєр.
 Рауль Леоні (; 1905—1972) — президент Венесуели з 1964 до 1969 року.
 Теа Леоні (; 1966) — американська акторка, продюсер.
 Франко Леоні (; 1864—1949) — італійський оперний композитор.

Див. також 
 Leoni AG
Італійські прізвища